Grand Prix Włoch Formuły 1
 Grand Prix Włoch na żużlu